Goala peut désigner :
Goala, la commune rurale située dans le département de Boussé au Burkina Faso
Goala, la commune rurale située dans le département de Pella au Burkina Faso